Władysław Floriański (śpiewak) (ojciec) (1854-1911) – polski śpiewak i reżyser operowy
 Władysław Kohman-Floriański (syn) (1880-1952) – polski inżynier i konstruktor